

Patronyme 
Drozdov (masculin ; ) ou Drozdova (féminin ; ) est un patronyme russe.

 Alexeï Drozdov (1983-), athlète russe spécialiste du décathlon ;
 Artour Drozdov (1980-), joueur de basket-ball ukrainien ;
 Darren Drozdov (1969-), joueur de football et un catcheur américain ;
 Iouri Drozdov (1925-2017), militaire soviétique, ancien haut-dignitaire du KGB ;
 Nikolaï Drozdov (1937-), zoologiste et animateur de télévision russe ;
 Vassili Mikhaïlovitch Drozdov (1782-1867), métropolite de Moscou.

Toponymes

Drozdov, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale;
 Drozdov, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc.

Patronyme russe
Homonymie de localités en  Tchéquie